Skrót IHG może oznaczać:
 InterContinental Hotels Group
 International Horror Guild
 nagroda stowarzyszenia -